8-й чемпионат Европы по футболу — проходил на полях Западной Германии с 10 по 25 июня 1988 года. В финальной стадии принимали участие 8 команд: 7 победителей отборочных групп и сборная ФРГ на правах хозяйки турнира.

Схема проведения не изменилась: команды были разбиты на две подгруппы и по две лучшие сборные выходили на стыковые матчи в полуфинал.

Чемпионом Европы впервые стала сборная Нидерландов, в финальном матче усилиями Рууда Гуллита и лучшего снайпера турнира Марко ван Бастена забившая два безответных мяча в ворота советской сборной.

Участники

Города и стадионы

Отборочные игры

Составы команд

Финальный турнир

Группа 1

Группа 2

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Бомбардиры

Символическая сборная по версии УЕФА 
Несмотря на то, что сборная СССР дошла до финала, в символическую сборную не был включён ни один советский футболист.
 Вратарь
  Ханс ван Брёкелен
 Защитники
  Джузеппе Бергоми
  Рональд Куман
  Франк Райкард
  Франко Барези
 Полузащитники
  Джузеппе Джаннини
  Лотар Маттеус
  Ян Ваутерс
 Нападающие
  Рууд Гуллит
  Джанлука Виалли
  Марко ван Бастен

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о чемпионате
 Статистика чемпионата на RSSSF
 Статистика чемпионата на КЛИСФе
 История Чемпионатов Европы. 1988. ФРГ

 
Июнь 1988 года
Футбол в Европе в 1988 году
Спорт в Германии в 1988 году
Международные соревнования по футболу в Германии
Чемпионаты Европы в ФРГ